Az egyensúly általában egy rendszernek az az állapota, amelyben az egymásra ható erők hatásának összege zéró. Ilyen állapotot, vagy erre való hivatkozást különböző tárgykörben is találhatunk, úgymint:
Biológia
Egyensúly (képesség): Egyensúly érzése (angol: Equilibrioception).
Homeosztázis: Egy nyílt (alapvetően biológiai) rendszer azon képessége, hogy belső környezetét szabályozni tudja.
Populációgenetika (Genetikai egyensúly): Olyan elképzelt állapot amelyben egy adott népességhez viszonyított születési arány az elhalálozási aránnyal megegyezik.
Populációgenetika (Punktualizmus vagy punktuált egyensúly): Ennek elmélete szerint a genetikai fejlődés nem folyamatos, hanem megszakításokkal történik.
Üledékképződési egyensúly (angol: Sedimentation equilibrium): Biológiai laboratóriumi módszer proteinek egyedi eloszlásának ultracentrifugával való meghatározására és a közöttük lefolyó kémiai reakciók tanulmányozására oldatban, ultracentrifuga segítségével.

Fizika
Mechanikai egyensúly: Az az állapot, amelyben egy test minden pontjára ható erők és nyomatékok összege zéró.
Közlekedőedények
Egyensúlyi alak (nap és bolygók alakja)
Egyensúlyi módusz eloszlás
Hiperbolikus egyensúlyi pont
Szekuláris egyensúly

Játékelmélet
Korrelált egyensúly
Nash-egyensúly
Kvázi perfekt egyensúly
Szekvenciális egyensúly (egymást követő)
Szimmetrikus egyensúly
Remegő kezes tökéletes egyensúly

Kémia
Kémiai egyensúly vagy egyensúlyi reakció
Desztilláció
Diffúzió egyensúly
Donnan-egyensúly
Dinamikus egyensúly
Egyensúlyi állandó
Egyensúlyi kihajtogatás
Eloszlási egyensúly vagy partíciós egyensúly
Kvázistatikus egyensúly
Schlenk egyensúly
Oldhatósági egyensúly
Termodinamikai egyensúly
Egyensúlyi nedvességtartalom
Gőz-folyadék egyensúly
Egyensúlyi reakciók

Közgazdaságtan
Államháztartás
Verseny egyensúly
Egyensúlyi ár
Általános egyensúly
Intertemporális egyensúly
Részleges (parciális) egyensúly
Radner egyensúly
(Piac-)gazdaságtani statikus egyensúly
Napfolt egyensúly
Alul-alkalmazási egyensúly
Keynesianizmus